Ива́н Иса́ков:
 Исаков, Иван Иванович (1923—1991) — гвардии старший сержант, Герой Советского Союза
 Исаков, Иван Степанович (1894—1967) — советский военачальник, адмирал.